Angicos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Angicos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte